Баралгін — лікарський засіб із спазмолітичною та болезаспокійливою дією.

Історія виробництва 

Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів МОЗ України доводить до відома, що за повідомленням заводу «Югоремедія», Югославія, — єдиного у світі виробника препарату Баралгін в таблетках та ампулах — з 1 березня 2001 року виробництво препарату під торговою назвою Баралгін вказаним виробником припинено (лист заводу № 383 — Jug — a/RV від 01.06.2001 р.).

Примітки 

Спазмолітики
Анальгетики
Лікарські засоби за алфавітом